

Patronymie 

  (1827-1905), chimiste allemand, inventeur du  ;
 Victor Ernst Nessler (1841-1890), compositeur franco-allemand ;
 Éric Nessler (1898-1976), pionnier et champion français de vol à voile ;
 Edmond Nessler (1907-2004), président de l’Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale de 1974 à 1977.
Karl Nessler (1872-1951), industriel allemand et fondateur de la marque Nestle (à ne pas confondre avec le groupe suisse).

Sciences et techniques 
 , solution permettant de détecter l'ammoniac ;
 Tube de Nessler, ustensile utilisé en colorimétrie.

Références